Pogo steht für:

 Pogo, einen Modetanz
 Pogo (Comic), einen Comicstrip von Walt Kelly
 Convair XFY-1 „Pogo“, Flugzeug der Firma Convair
 Pogoeffekt, eine Schwingung in Raketentriebwerken
 Pogo (Website), eine Internetseite, die Spiele anbietet
 PoGo, einen mobilen Fotodrucker 
 Pogo 1104, eine 4-teilige Fernsehserie über einen Piratensender
 Pogo (Segelboot), eine Gruppe von Segelbooten der französischen Werft Pogo Structures
 Pogo der Clown, einen US-amerikanischen Serienmörder, siehe John Wayne Gacy
 einen Ort im Staat Elfenbeinküste

PoGo steht für:

 Pokémon Go, mobiles Spiel des Softwareentwicklers Niantic

Pogo ist der Familienname folgender Personen:
 Ellison Pogo (1947–2013), salomonischer Erzbischof
 Marco Pogo (* 1986), österreichischer Musiker, Mediziner, Kabarettist und Politiker

Siehe auch:
 Pogo Stick
 Stunt Pogo
 Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands
  Pogo Pin